Kroatien deltog første gang i olympiske lege som selvstændig nation under Vinter-OL 1992 i Albertville, og har deltaget i samtlige vinter- og sommerlege siden. Kroatiske udøvere var i perioden 1896–1912 indlemmet i enten Østrigs eller Ungarns hold, da Kroatien var en del af dobbelt monarkiet Østrig-Ungarn. I perioden 1920–1988 deltog udøvere fra Kroatien som en del af Jugoslavien.

Medaljeoversigt

Eksterne henvisninger 
 Kroatiens OL-statistik  på Sports-reference.com

 
 
OL